Европско првенство у одбојци за жене 2019. било је 31. издање женског одбојкашког европског првенства, које се одржавало од 23. августа до 8. септембра.  

Организатор је европско међународно одбојкашко тело, ЦЕВ.  

Први пут се женски Евроволеј одржао у четири државе: Мађарска, Пољска, Словачка и Турска. Број националних тимова који учествују на турниру такође се проширио, са 16 на 24 екипе.

Квалификација на турнир

Шешири

Резултат

Дворане

Прелиминарна рунда

Група А — Анкара 

 Сва времена су по FET-у (УТЦ+3 сата).

Група Б — Лођ 

 Сва времена су по средњоевропском летњем времену (УТЦ+2 сата)

Група Ц — Будимпешта 

 Сва времена су по средњоевропском летњем времену (УТЦ+2 сата)

Група Д — Братислава 

 Сва времена су по средњоевропском летњем времену (УТЦ+2 сата)

Завршница

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Меч за треће место

Финале

Коначан пласман

Види још 
 Европско првенство у одбојци 2019.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 2019.